Me gusta es una expresión de «agrado» en español. Puede referirse a:

Canciones 
 Me gusta, canción de Ciro y los Persas de 2012;
 Me gusta, canción de Inna de 2018;
 Me gusta, canción de Shakira y Anuel AA de 2020;
 Me gusta, canción de Anitta de 2020;

Entretenimiento 
 Botón «me gusta», una funcionalidad de varios sitios web para que el usuario pueda interactuar con el contenido;
 Me gusta (Facebook), la implementación del anterior en el servicio de red social Facebook;
 Claro Música: Me gusta, canal de televisión por suscripción de Colombia.

Música 
 Me gustas tú, canción de Manu Chao de 2001.